Antonio Azimonti (1925 - 1997) – calciatore italiano
 Carlo Felice Azimonti (1888 – 1958) – giornalista e sindacalista italiano, sindaco di Busto Arsizio
 Carlo Azimonti (1913-...) – calciatore italiano
 Pierino Azimonti (1909 – 1991) – politico italiano

Pagine correlate 
 Azzimonti